Polskie pułki piechoty:
 55 Poznański Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 55 Elbląski Pułk Piechoty – pułk ludowego Wojska Polskiego sformowany w 1945; wchodził w skład 16 DP; stacjonował początkowo w Gdańsku, potem w Elblągu, przeformowany w 1949 na 55 ppzmot i przeniesiony do Braniewa

Austriackie pułki piechoty:
 55 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 55 Pułk Piechoty Austro-Węgier – Galizisches Infanterieregiment Nr. 55 – sztab pułku stacjonował w miejscowości Lwów; rejon rekrutacji Brzeżany

Niemieckie pułki piechoty:
 55 Pułk Piechoty im. Hrabiego Bülowa von Dennewitz (6 Westfalski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Detmold, Höxter i Bielefeld; przyporządkowany do VII Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 55 Podolski Pułk Piechoty (ros. 55-й пехотный Подольский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego